Die ADAC GT Masters 2008 war die zweite Saison der ADAC GT Masters. Es wurden an sieben Rennwochenenden 14 Läufe ausgetragen. Der erste Lauf am 10. Mai fand in Oschersleben und der Finallauf am 21. September fand auf dem Sachsenring statt. Die Rennen wurden in Deutschland und in den Niederlanden gefahren.

Die Fahrerwertung gewann Tim Bergmeister mit 80 Punkten in einem Porsche 911 GT3 Cup S. Die Teamwertung gewann Reiter Engineering mit 97 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 8 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter waren nicht punkteberechtigt:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 52 Fahrer in die Punktewertung.

Teamwertung 
Es kamen 14 Teams in die Punktewertung.

Weblinks 
 Offizielle Website des ADAC GT Masters

Einzelnachweise 

2008
Motorsportsaison 2008